Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 17 по 24 сентября. На турнире было разыграно 14 комплектов медалей: 8 у мужчин и 6 у женщин. В соревнованиях приняло участие 547 спортсменов из 51 страны.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Венгрия и Югославия по разу занимали 5 место (2 очка); Эстония и Япония — по разу 6 место (1 очко).

Результаты

Женщины

Одиночка

Двойка парная

Двойка парная (лёгкий вес)

Двойка распашная без рулевого

Четвёрка парная

Восьмёрка

Мужчины

Одиночка

Двойка парная

Двойка парная (лёгкий вес)

Двойка распашная без рулевого

Четвёрка парная

Четвёрка распашная без рулевого

Четвёрка распашная без рулевого (лёгкий вес)

Восьмёрка

Ссылки  
 Результаты соревнований на сайте sports-reference.com